Любар Олександр Миколайович — старший лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Любар Олександр Опанасович (1940—2006) — учений-етнопедагог, кандидат педагогічних наук, професор, відмінник освіти України.

 Любар
 Новий Любар
 Старий Любар
 207585 Любар

Примітки